Miltinus är ett släkte av tvåvingar. Miltinus ingår i familjen Mydidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Miltinus